Rákóczitelep (Algyő)
Rákóczitelep (Orosháza)
Rákóczibánya